Niemcy:
 Ellerbek – dzielnica Kilonii
 Ellerbek – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Pinneberg

Osoby:
 Ellegaard Ellerbek – niemiecki pisarz